

Wydarzenia 

 król Persji Cyrus Wielki zgodził się na powrót Żydów do Judy (zobacz: niewola babilońska)
 koniec drugiego okresu tyranii Pizystrata w Atenach